Svartholma kan syfta på följande platser:

Finland 

 Svartholma, Sagu, 
 Svartholma, Salo,

Se även
Svartholm
Svartholmen
Svartholmarna
Mustasaari

Robotskapade Finlandförgreningar